Śmierć komiwojażera – sztuka Arthura Millera
 adaptacje filmowe:
 Śmierć komiwojażera – amerykański film z 1951 roku w reżyserii László Benedeka
 Śmierć komiwojażera – polski film z 1980 roku w reżyserii Kazimierza Karabasza
 Śmierć komiwojażera – amerykański film z 1985 roku w reżyserii Volkera Schlöndorffa
 Śmierć komiwojażera – amerykański film z 2000 roku w reżyserii Kirka Browninga